Федор Яковлевич Косянчук (1899, село Буда Волчковская Киевской губернии, теперь Полесского района Киевской области — , село Дмитровка Знаменского района Кировоградской области) — украинский советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, кукурузник, звеньевой колхоза имени Сталина («Правда») Знаменского района Кировоградской области. Герой Социалистического Труда (26.02.1958). Депутат Верховного Совета УССР 5-6-го созывов.

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал с одиннадцатилетнего возраста. Сначала работал батраком у зажиточных крестьян, затем был кочегаром на одном из заводов Гомельщины. После 1918 года занимался сельским хозяйством.

В 1922-1924 годах — служба в Красной армии.

С июля 1924 года — лесник-объездчик Балашовского лесничества Петриковского района Мозырського округа Белорусской ССР. В мае 1932-1933 годах — председатель колхоза «Красный труд» села Гигруда Петриковского района Белорусской ССР.

С декабря 1933 года работал пахарем колхоза имени Сталина села Дмитровка Знаменского района Одесской области. Во время Великой Отечественной войны участвовал в партизанском движении в отряде имени Ворошилова на Кировоградщине.

С 1944 года — председатель колхоза имени Сталина села Дмитровка Знаменского района Кировоградской области.

С 1955 года — звеньевой звена по выращиванию кукурузы колхоза имени Сталина (с 1959 года — «Правда») села Дмитровка Знаменского района Кировоградской области. В 1958 году звено Федора Косянчука собрала по 77,4 центнера гибридной кукурузы с гектара в зерне.

Член КПСС с 1957 года.

Потом — на пенсии в селе Дмитровке Знаменского района Кировоградской области.

Награды 

 Герой Социалистического Труда (26.02.1958)
 орден Ленина (26.02.1958)
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «Партизану Великой Отечественной войны» II ст.
 медали

Источники 

 газета «Кировоградская правда» (Кировоград) — 1959 год — февраль.
 Выдающиеся земляки

Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1899 году
Умершие в 1979 году
Умершие 3 декабря
Родившиеся в Полесском районе (Киевская область)
Члены КПСС